Патри́сия Кро́ун (; 28 марта 1945 года, Дания — 11 июля 2015 года, Принстон, Нью-Джерси, США) — американский , специалист по ранней истории ислама. Доктор философии (1974). Эмерит-профессор Института перспективных исследований в Принстоне. Член Американского философского общества (2001), член-корреспондент Британской академии. Отмечена Giorgio Levi Della Vida Award (2013).
Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама».

Биография 
Училась в Копенгагенском университете, окончила Школу восточных и африканских исследований при Лондонском университете (1969), там же получила степень доктора философии в 1974 году. Затем с. н. с. Института Варбурга в Лондоне. С 1977 года на протяжении 13 лет университетский преподаватель истории ислама и член колледжа Иисуса в Оксфорде. Затем до 1997 года в Кембридже.

С 1997 г. профессор им. Эндрю Меллона Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, США. С 2014 года на пенсии, эмерит.

Почётный доктор Копенгагенского (2009), Лейденского (2013) и Еврейского в Иерусалиме университетов (2014).

Умерла от рака.

Научная деятельность 
Её первая книга «Агаризм: создание исламского мира» (; Cambridge University Press, 1977) написана в соавторстве с . Их относят к числу западных «новых историков», сторонников радикальных воззрений на биографию Мухаммада и время возникновения его вероучения, вдвоём они выдвинули гипотезу о том, что ислам якобы возник в северо-западной части Аравийского полуострова как реакция арабов на иранское засилье, а Мухаммад стал проповедником этой идеи сплочения разобщенных арабских племен. В посвящённой ранней истории ислама книге авторы приходят к отличным от устоявшихся выводам. Опираясь исключительно на исторические, археологические и лингвистические данные, они пытаются реконструировать историю происхождения ислама, пытаясь опираться, прежде всего, на источники научного характера, а не богословского-религиозного свойства. Их выводы: нет прямых источников по ранней истории ислама; нет Корана в любой форме до последнего десятилетия VII века; многие аяты Корана до середины VIII века видоизменились и получили новое содержание; не было никакого «золотого века» ислама; не существовали исламские традиции до середины VIII века; исламские традиции возникли лишь после появление первых мазхабов в исламе; исламские источники раннего периода ислама очень скудны и существуют на уровне «придуманных» мифов и далеки от реальной действительности; поэтому придется вновь и вновь обращаться к истории и заново изучать всю историю ислама и т. д.

О. Г. Большаков отмечал её гиперкритицизм к раннесредневековым арабским источникам, касающимся предисламского и раннеисламского периода. Кроун была членом  и ставила под сомнение историчность исламских традиций о зарождении ислама.

Ее книга From Arabian Tribes to Islamic Empire: Army, State and Society in the Near East c. 600-850 (2008) представляет собою сборник статей, посвященных исследованию развития раннего мусульманского общества.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Patricia Crone на сайте Institute for Advanced Study

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Кембриджского университета
Сотрудники Института перспективных исследований
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Копенгагенского университета
Почётные доктора Лейденского университета
Почётные доктора Еврейского университета в Иерусалиме
Умершие от рака
Иммигрировавшие в США из Дании
Члены Американского философского общества
Авторы Энциклопедии ислама